Il doppio del torneo di tennis Bauer Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Philipp Petzschner e Alexander Peya che hanno battuto in finale Philipp Marx e Lars Übel 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Philipp Petzschner /  Alexander Peya (Campioni)
 Jamie Delgado /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

 Serhij Bubka /  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)
 Jan Mertl /  Jan Vacek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2007